«Promises» (в переводе с англ. «обещания») — первый сингл альбома Bury the Hatchet ирландской рок-группы The Cranberries, вышедший в 1999 году. Автор песни — вокалистка группы Долорес О’Риордан.

Композиция «Promises» была исполнена группой в Осло на концерте в честь лауреатов Нобелевской премии мира за 1998 год.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
Promises на сайте Allmusic
Официальное видео на Youtube

Песни 1999 года
Синглы The Cranberries